Vasakyrkan kan avse bland annat:

Vasakyrkan, Göteborg
Vasakyrkan, Hedemora
Vasakyrkan, Kalmar
Vasakyrkan, Umeå